Ligue démocratique est un nom porté par différentes organisations ou partis politiques :
 Belgique : Ligue démocratique belge ;
 Chine : Ligue démocratique de Chine ;
 Éthiopie : Ligue démocratique éthiopienne ;
 Finlande : Ligue démocratique du peuple finlandais ;
 Grèce : Ligue nationale démocratique grecque ;
 Italie : Ligue démocratique nationale ;
 Kosovo : Ligue démocratique du Kosovo ;
 Sénégal : Ligue démocratique/Mouvement pour le parti du travail ;
 Serbie : Ligue démocratique des Croates de Voïvodine.